Edzard I van Oost-Friesland
Edzard II van Oost-Friesland